HCI steht für:
 Hanseatische Capital Invest AG, deutsche Finanzdienstleistungsgruppe, siehe HCI Capital
 HCI, Typenbezeichnung von Osram für Hochdruck-Gasentladungslampen mit Keramiktechnologie, siehe Halogen-Metalldampflampe
 Highly Charged Ion („hochgeladenes Ion“), ein mehrfach positiv geladenes Atom
 HC Innsbruck, österreichischer Eishockeyclub
 Host Controller Interface, eine Bluetooth-Spezifikation, siehe Universal Serial Bus #Die verschiedenen Host-Controller
 Human Computer Interaction, eine Forschungsdisziplin der angewandten Informatik, siehe Mensch-Computer-Interaktion
 Hyper-converged Infrastructure, deutsch Hyperkonvergente Infrastruktur

Siehe auch:
 HCL (häufige Verwechslung des „großen I“ mit dem „kleinen l“ bei bestimmten Schriftarten)

Abkürzung